Балка́нский неоли́т — общее название целого комплекса археологических культур Балканского полуострова, появившихся в результате миграции земледельческих народов из Малой Азии в VII тыс. до н. э. (через существовавший в то время Босфорский перешеек). Прекратил своё существование после индоевропейского вторжения с северо-востока в III тыс. до н. э. Одно из первых балканских неолитических поселений — Неа Никомедия.

Балканский неолит представлял своего рода «экспорт неолитической революции» с территории Ближнего Востока (протогород Чатал-Гююк, см. также Западноанатолийская цивилизация). Остатки населения Балканского неолита были вытеснены на юг, где могли участвовать в создании Элладской цивилизации.

Хронологически неолитизация Балкан происходила в два этапа, с перерывом почти в 500 лет из-за стремительного похолодания. Первый этап (по 6600-е годы до н. э.) включает в себя сухопутное распространение неолита из Центральной Анатолии в Эгейский регион и, возможно, также морской прибрежный маршрут с Ближнего Востока. В ходе второго этапа неолитический образ жизни в течение 200 лет начиная примерно с 6050-х годов до н. э. распространился от Эгейского побережья до северо-восточной Венгрии.

Состав 
Культуры балканского неолита генетически связаны не с местными мезолитическими культурами (Лепенски-Вир и др.), а со вторженцами из соседних регионов. Их можно разделить по общим чертам на несколько крупных групп:

Балканская группа 
Носители пришли на Балканы из западной Анатолии (вероятно, связана с культурой Хаджилар). Эта группа охватывала территорию Румынии, Болгарии, Македонии и Греции. Включала культуры Гура Бачулуй, Караново I , Породин (Велушина), прото-Сескло, Сескло, Неа-Никомедия, существовавшие на благоприятных для заселения землях Фессалии, Пелагонии, Южной Албании и др. Для них характерна монохромная керамика или керамика с белой росписью. Вероятно, с этой группой культур связан также неолит Крита.

Центрально-балканская группа 

Занимала Сербию и южную Паннонию вплоть до Баната. Её носители также пришли из западной Анатолии, однако несколько позже первой группы. В её состав входили культуры Старчево I, Кёрёш, Криш, Винча, Димини. Для неё характерны грубая керамика и особый орнамент (Barbotine).

Средиземноморская группа 

Затронула лишь крайний запад Балкан (адриатическое побережье Хорватии, Албании, «пре-Сескло» в Греции). Была распространена вдоль побережья Иберии, Италии и северной Африки. Для неё была характерная керамика с оттисками пальцев или раковин (такая технология была известна как «импрессо»).

Триполье-Кукутень 

На севере Балкан на позднем этапе неолита и в раннем халколите появляется культура Триполье-Кукутень. Несмотря на значительное сходство с соседней культурой линейно-ленточной керамики, распространённой в центральной Европе, впитала в себя также некоторые черты старчево-кришского комплекса. Антропологически состав трипольской культуры менялся: ближе к её исчезновению в ней всё чаще появляются антропологические типы, свойственные соседствовавшей с ней ямной культуре. В халколите поглощена пришельцами культур Усатово-Фолтешты, которые в дальнейшем заселили большую часть Балкан.

«Бейджесултанская» группа 

В юго-западную часть Балканского полуострова на позднем этапе неолита из западной Анатолии (Бейджесултан?) проникает новая группа культур (Дудешть, Боян, Хаманджия, Гумельница и др.). Вероятно, от одной из данных культур произошли минойцы.

Влияние внешних культур 
Начиная со среднего неолита на северо-западе балканские культуры испытывают всё большее влияние культуры линейно-ленточной керамики.

В конце балканского неолита появляются первые следы индоевропейских вторженцев. Самой ранней индоевропейской культурой на Балканах, возможно, является культура Чернаводэ.

Антропологический облик 
Антропологически носители балканского неолита относились к средиземноморской расе, что отличало их как от кроманьонского мезолитического населения (Лепенски-Вир), так и от «рыжеволосых и голубоглазых» фракийцев железного века. По данным антропологии, на северо-восточной периферии балканского неолита сложилась индоевропейская общность (Среднестоговская культура).

Палеогенетика 
На территории Балкан, где дольше всего сохранялись пережитки культур балканского неолита, наблюдается максимальная концентрация гаплогруппы I2. Представленные на территории Балкан гаплогруппы J2 и G связаны с миграциями из западной Анатолии, а гаплогруппа E3b — со средиземноморской группой («импрессо»). С приходом индоевропейцев на Балканах появляется гаплогруппа R1a. В целом же палеогенетические исследования останков из захоронений балканских неолитических культур показывают резкое преобладание Y-гаплогруппы G2a; присутствуют также гаплогруппы C1a2, H2, I (I2c) и J2a.

Пред-цивилизация 
В религиозных представлениях центральное место занимал культ Богини Матери (аналог Кибелы), что свидетельствует о матриархальном характере общества. Носители Балканского неолита были близки к созданию цивилизации: у них начала зарождаться письменность (Тэртэрийские надписи, Табличка из Диспилио) и появлялись первые города (Сескло), где помимо многокомнатных домов-мазанок встречались административные сооружения в форме мегаронов. На поздних стадиях неолит уже начинал плавно переходить в энеолит, поскольку была открыта плавка меди, которая больше шла на украшения.

См. также 
 Доисторическая Греция
 Лерна
 Западноанатолийская цивилизация
 Кикладская цивилизация

Примечания

Литература 
 Палагута И. В. Искусство древней Европы: эпоха ранних земледельцев (VII—III тыс. до н. э.). Спб.: 2007.
 Титов В. С. Неолит Греции. М. 1969.
 Титов В. С. Неолит Карпатского бассейна: исследования и материалы. М. 196.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070116061308/http://www.worldmuseumofman.org/balkanneolithic1.htm

Балканский неолит
Археологические культуры Европы